Serina se poate referi la:
 Serină, un aminoacid non-esențial
 Serina, Lombardia, comună din provincia Bergamo, Italia